Sweets steht für:

 englisches Wort für Süßware
 Sweets (Film), US-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahr 2015